Buchanan est un patronyme d'origine écossaise. Il peut faire référence à :

Toponyme

Canada 
 Buchanan, village de Saskatchewan.

États-Unis 
(principalement nommées d'après James Buchanan (1791-1868), président des États-Unis)
 Buchanan, ville située dans le comté de Stutsman, dans l’État du Dakota du Nord.
 Buchanan, ville de Géorgie.
 Buchanan, ville de l'État de New York. La centrale nucléaire d'Indian Point y est située.
 Buchanan, ville de Virginie.
 Buchanan, ville du Michigan.
 :

Liberia 
(nommée d'après Thomas Buchanan, gouverneur du Liberia)
 Buchanan, troisième ville du Libéria et capitale du comté de Sinoe, nommée d'après Thomas Buchanan, gouverneur du Libéria et cousin du président américain James Buchanan.

Royaume-Uni 
 Buchanan Street, une des principales rues commerçantes de la ville de Glasgow, en Écosse.

Patronyme 

 Arthur William Patrick Buchanan, avocat, historien et Bâtonnier du Québec ;
Barry Buchanan (né en 1968), connu comme Bull Buchanan, catcheur américain ;
 , sœur de Pat Buchanan, présidente de The American Cause ;
  ; 
  ; 
 Claudius Buchanan (1766-1815), théologien écossais ;
 Col Buchanan (1973-), écrivain irlandais de fantasy ; 
 Colin Buchanan (1966-), acteur écossais ;
 David Buchanan (né en 1989), joueur de baseball américain ; 
  ; 
 Edna Buchanan (1939-), écrivaine américaine ;
 Ferdinand Buchanan (1888-1967), tireur sportif sud-africain ;
 Francis Buchanan, (1762-1829), géographe et naturaliste écossais ;
 Franklin Buchanan (1800-1874), amiral américain ;
  ;
 Glenn Buchanan (né en 1962), nageur australien ;
 Ian Buchanan (né en 1957), acteur de télévision écossais ;
 Jack Buchanan (1891-1957), acteur et chanteur britannique ;
 Jake Buchanan (né en 1989), joueur américain de baseball ;
  ;
  (née en 1962), actrice américaine. ;
  ;
 Joseph Rodes Buchanan (1814-1899), médecin et professeur de physiologie américain ;
  (1929-), homme politique canadien ;
 Kadeisha Buchanan (née en 1995), joueuse de soccer (football) canadienne ;
 Ken Buchanan (né en 1945), boxeur écossais ;
 Larry Buchanan, cinéaste américain ;
 Leya Buchanan (née en 1996), athlète canadienne ;
 Madeleine Sharps Buchanan (1886-1940), écrivain américain ;
 Manley Augustus Buchanan (né en 1949), musicien jamaïcain ;
 Neil Buchanan, présentateur de télévision britannique ;
 Pam Buchanan, femme politique australienne ;
 Pat Buchanan, homme politique américain ;
  (1813-1866), journaliste et écrivain britannique ;
  (1841-1901), poète et écrivain britannique ;
 Roy Buchanan (1939-1988), guitariste de blues américain ;
 Shaq Buchanan (né en 1997), joueur de basket-ball américain ;
 Sharon Buchanan (née en 1963), joueuse australienne de hockey sur gazon ;
 Tajon Buchanan (né en 1999), joueur canadien de soccer ; 
 Tanner Buchanan (né en 1998), acteur américain ;
  ;
 Thomas Buchanan (1808–1841), gouverneur du Liberia ;
 Thomas Buchanan Read (1822-1872), poète et portraitiste américain.

Voir aussi 
 Buchanan, un personnage de la saga littéraire d'heroic fantasy Les Chevaliers d'Émeraude (2003- 2008).
 Rapport Buchanan, rapport de 1963 sur la circulation automobile dans les villes britanniques.
 Tom et Daisy Buchanan, deux des personnages principaux du roman Gatsby le Magnifique (1925).
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme écossais